Příjmení Frühauf nese více různých osobností:

 Peter Frühauf (* 1982) – slovenský hokejový obránce
 René Frühauf (* 1921) – český redaktor, publicista, spisovatel a překladatel, především z polštiny
 Stanislav Frühauf (* 1955) – československý reprezentant v biatlonu
 Vladimír Frühauf (1920–1989) – český sbormistr a pedagog